Akito Watabe – combinatista nordico giapponese
 Keisuke Watabe – animatore e character designer giapponese
 Yoshito Watabe – combinatista nordico giapponese